Шендель — фамилия. Известные носители:

 Шендель, Вера Павловна (1917—1996) — советская баскетболистка, чемпионка Европы, чемпионка СССР.
 Шендель, Владимир Степанович (1936—2019) — график, народный художник Украины.
 Шендель, Петрус ван (правильно Схендел; 1806—1870) — нидерландский и бельгийский художник.